Эрвити () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрвити, Вальтер (род. 1980) — аргентинский футболист, центральный полузащитник.
 Эрвити, Иманоль (род. 1983) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.